Корба — многозначный термин.

Реки в России 
 Корба — река в Карелии, впадает в Салмозеро.
 Корба — река в Ивановской области, приток Волги.
 Корба — река в Вологодской области, приток Кемы.
 Корба — река в Костромской области, приток Медозы.
 Корба — река в Костромской области, приток Солоницы.
 Другие одноимённые реки в ГВР

Топоним 
 Корба — город в Индии.
 Корба — округ в Индии.
 Корба — город в Тунисе.
 Корба — коммуна во Франции, в департаменте Рона.
 Корба — деревня в Эстонии.

Другое 
 Корба — железнодорожная станция (населённый пункт) в Судиславском районе Костромской области России.
 Корба — персонаж цикла «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта.

Составные фамилии 
 Прибылёва-Корба, Анна Павловна (1849—1939) — русская революционерка, член «Народной воли», член партии социалистов-революционеров, историк, редактор, общественный деятель.

См. также 
 Корбала